Аріса () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Вікторія Гонсалес Аріса — колумбійська дипломатка
 Оскар Аріса — венесуельський стрибун у воду

Див. також 
 Аріса — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса

Іспанські прізвища